La série de romans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, écrite par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket, contient un nombre impressionnant de références et allusions à divers éléments extérieurs : auteurs, œuvres littéraires, fictions, films, musiques, etc.

NB : certaines allusions ont été modifiées ou supprimées dans la traduction française de l'œuvre. Aussi différenciera-t-on dans cette liste les références de la version originale et celles qui n'apparaissent que dans la traduction.
NB : certaines de ces allusions sont complémentaires, aussi faut-il prendre toutes les références dans leur globalité pour en saisir les liens étroits.

Tome 1 : Tout commence mal... 
 Les enfants Baudelaire
Les trois protagonistes de la série sont nommés en hommage à Charles Baudelaire, auteur, critique et archétype du « poète maudit » (un choix subtil puisque les trois héros semblent maudits par le destin). Il est l'auteur des Fleurs du Mal, l'ouvrage favori d'Isadora Beauxdraps, un autre personnage de la série. L'hommage est très personnel selon l'auteur : enfant, il aurait été ébloui par la lecture des Fleurs du Mal, alors qu'il ne se reconnaissait en rien dans les livres destinés à sa tranche d'âge, les trouvant mièvres et sans intérêt. Une fois adulte et conduit à écrire « l'œuvre qu'il aurait adoré lire enfant », nommer ses trois héros en l'honneur de l'auteur qu'il avait admiré lui paraissait naturel. Charles Baudelaire était également le traducteur officiel d'Edgar Allan Poe.

 Briny Beach
Nom tiré d'« À travers la loupe », un poème du Morse et le Charpentier de Lewis Carroll. Le nom français, "la plage de Malamer", provient d'une des traductions de ce même poème.

  Poe, banquier des Baudelaire
Un autre hommage, cette fois-ci à Edgar Allan Poe, considéré comme le plus grand écrivain de récits fantastiques du dix-neuvième siècle et l'inventeur du roman policier. La référence est ironique, car contrairement à Poe, qui a fait énormément pour la littérature, le banquier de la famille Baudelaire est un personnage d'une médiocrité et d'une inutilité aberrantes. Deux allusions complémentaires : Poe tousse incessamment « comme si sa gorge le brûlait » pour rappeler que toutes les femmes qui ont compté dans la vie d'E. A. Poe sont mortes brûlées. Alors que Charles Baudelaire était le traducteur officiel de Poe, la situation s'inverse dans les livres puisque Poe devient le banquier de la famille Baudelaire.
Dans la version originale, son nom complet est Ebenezer Poe, clin d'œil à Ebenezer Scrooge, le personnage le plus avare de l'histoire - un nom logique pour un banquier.

 Klaus et Sunny (Prunille en traduction) Baudelaire
Nommés d'après Klaus et Sunny Von Bülow. L'affaire Von Bülow et son procès ont défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 1980 : l'aristocrate Claus Von Bulow avait en effet tenté d'empoisonner sa femme Sunny pour récupérer sa fortune et se remarier avec une actrice. Un des personnages de L'Attrape-cœurs de Jérôme Salinger porte le nom de Sunny.

 Violette Baudelaire
Nous ne savons pas à l'heure actuelle à quoi ce prénom fait exactement référence. Une des jurées du procès Von Bulow (voir plus haut) portait le nom de Violette. Ce prénom pourrait également faire référence à l'affaire du kidnapping Lindbergh : la domestique Violette Sharpe, accusée injustement de meurtre, avait fini par se suicider de désespoir (notons que, comme sa sœur, elle serait nommée d'après une victime innocente). À l'inverse, Violette Nozière est également l'une des criminelles françaises les plus célèbres de l'Histoire.

 Béatrice
Allusion à La Divine Comédie de Dante : dans cette œuvre, un poète, désespéré d'aimer une femme qu'il ne pourra plus jamais atteindre, décide de la rejoindre au paradis, mais doit auparavant passer par les épreuves de l'Enfer. La fait est que Dante a réellement souffert de ne pouvoir faire triompher son amour pour la belle Béatrice Portinari. Dans le langage littéraire, une Béatrice désigne une femme inaccessible dont l'amour ne peut mener qu'au malheur et à la destruction : c'est donc la personnification de la passion amoureuse. Charles Baudelaire écrivit lui-même « La Béatrice, » un poème des Fleurs du Mal dans lequel on retrouve certains éléments ayant inspiré la série : ce poème est d'ailleurs cité dans une édition spéciale du premier tome. L'amour de Lemony Snicket pour Béatrice ressemble donc étrangement à celui de Dante.

 Le Comte Olaf
Personnage apparaissant dans Avatar, un roman de Théophile Gautier : la référence correspond très bien au personnage puisque cet ouvrage est une ré-écriture de Faust (le mythe de la mégalomanie et de l'envie destructrice par excellence). Les Fleurs du mal furent dédicacées à Théophile Gautier. Pierre Olaf est aussi un comédien français (le Comte Olaf dit faire partie d'une troupe de théâtre). L'acronyme de l'Office européen de lutte antifraude est OLAF (en anglais également).

Tome 2 : Le Laboratoire aux serpents 

 L'usine de Raifort (VO et VF)
Une anecdote qui serait sûrement une coïncidence si l'auteur de la série, Daniel Handler, n'était pas d'origine juive. Il en effet coûtumier de manger du raifort le jour de la Pâques juive, censée remémorer l'esclavage des hébreux en Égypte et remercier Dieu de les en avoir délivrés. Or, les trois protagonistes, au début du second tome, sortent justement d'un véritable esclavage, puisque le Comte Olaf, leur ancien tuteur, les traitait comme des serviteurs.

 Montgomery Montgomery (VO et VF)
La personne portant ce patronyme la plus connue est le général Field Marshall Montgomery (lui aussi appelé Monty), un illustre personnage de la Seconde Guerre mondiale. Montgomery parle dans le roman d'une voiture qu'il surnomme sa « Jeep », ce qui serait une allusion implicite. Mais on peut aussi compter le nom de Lucy Maud Montgomery, l'auteur de Anne des Pignons Verts, œuvre qui comporte dans ses pages un personnage nommé Tante Joséphine, donc liée au troisième tome de la série.

Néanmoins, la référence la plus probable est la suivante. Le professeur surnommé Monty, doit en tant qu'herpétologiste, étudie, parmi les serpents, les pythons. Or les « Monty Python » sont un groupe d'humoristes très célèbres dans les pays anglophones, et il est à parier que Daniel Handler doit apprécier ce genre de choses... D'autant que l'humour de la série, très burlesque, ressemble énormément à celui des Monty Python.

 La Vipère Wolf de Virginie (VO et VF)
Selon l'herpétologue Monty, il ne faut jamais laisser ce serpent s'approcher d'une machine à écrire. La référence est assez sinistre, car il s'agit d'un jeu de mots avec l'écrivain anglais Virginia Woolf, connue pour sa prose austère. Celle-ci souffrait d'une maladie mentale que le travail d'écriture pouvait dangereusement exacerber : ses médecins lui interdirent alors d'écrire des livres, une tragédie pour elle. Il est également à noter qu'elle s'est suicidée afin de ne pas se voir peu à peu plongée dans la déchéance de la folie (quoiqu'il eût pu s'agir d'un acte politique). Très libérée, elle s'était également mis à dos une partie du monde culturel anglais qui répétait justement souvent « qu'il ne fallait pas laisser cette femme s'approcher d'une machine à écrire. »

 Prospero et Stéphano (VO et VF)
Référence à La Tempête de Shakespeare. « Le Prospero », bateau censé conduire les enfants au Pérou, est d'ailleurs orné à sa proue d'une statue de Shakespeare : dans la pièce, Prospero est un puissant magicien qui commande aux vents et aux ouragans (un nom approprié pour un bateau, donc). Stefano, lui, ne rêve que de prendre sa revanche sur Prospero : un alias parfait pour Olaf qui rêve d'infiltrer le navire. On fait énormément allusion à « La Tempête » dans le treizième tome, et il est révélé que le Prospero s'appelait auparavant Le Périclès (Périclès est une autre œuvre de Shakespeare). Un certain Joseph Stefano a également écrit le scénario de Psychose, un film auquel on fait allusion dans le sixième tome.

 Ackroid, mot signifiant ici « Roger ! »
Roger est certes un code usuel pour dire « Message reçu » mais il s'agit également d'une référence au Meurtre de Roger Ackroyd, considéré comme le meilleur roman d'Agatha Christie et par conséquent une des plus remarquables histoires policières de la littérature. La référence est d'autant plus évidente qu'à ce moment-là les enfants tentent de résoudre un meurtre : or ce roman implique justement un meurtre presque parfait et extrêmement compliqué.

 Le Yacht de mon ami Bela
Probablement une référence à Bela Lugosi, considéré comme « le plus grand acteur de navets de tous les temps ». Ironiquement, cette star de cinéma a épousé (l'espace de trois jours) une certaine Béatrice. Bela Bartok, un célèbre compositeur, pourrait également avoir donné son nom au personnage.

Tome 3 : Ouragan sur le lac 

 Port Damoclès (VO et VF)
La ville de Port-Damoclès accueille ses touristes par un quai débouchant sur une arche en fer forgé, sur laquelle pend une épée menaçante. Une référence explicite à la légende de l'Épée de Damoclès. Damoclès, monstre de flatterie, avait proclamé le roi de Syracuse « le plus heureux des hommes ». Ce dernier, plus irrité qu'enjoué, décida de lui montrer à quel point être le chef de Syracuse était une tâche agréable, et le força pour cela à rester assis à un banquet avec une épée accrochée au plafond par un fil fragile, juste au-dessus de son crâne. L'expression « l'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de ma tête » dénote une angoisse particulièrement inquiétante et oppressante, le sentiment qui domine ce troisième tome.

 Tante Josephine (VO)
Nom tiré du livre pour enfants « Anne des pignons verts », tout comme le docteur Montgomery.

 La famille Anwhistle (VO)
Déformation du nom de l'auteur Peg Enwhistle. Le patronyme a sûrement été choisi pour créer un jeu de mots plus loin dans l'ouvrage. Isaac Anwhistle pouvait effectivement siffloter avec un crackers coincé entre les dents, or celui-ci était également surnommé Ike (diminutif) : Ike Anwhistle se prononce de la même façon que « I can whistle » (« je sais siffler » en français).

 Le docteur Lorenz (VO et VF)
Un scientifique qui tente désespérément de faire comprendre à l'auteur comment marche la réfraction de la lumière sans jamais y parvenir. Le fait est que Ludvig Lorenz est justement l'homme qui expliqua le fonctionnement de ce phénomène.

 Brobdingnagienne (VO)
Un adjectif employé pour qualifier l'énorme créature obèse, et très approprié puisque la Brobdingnagie est une contrée peuplée de géants dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, probablement l'histoire de géants la plus universellement connue.

 L'apparition du Capitaine Sham
Lorsque les enfants se retrouvent devant le capitaine Sham (le Comte Olaf déguisé), l'auteur reprend presque mot pour mot un passage de L'Importance d'être Constant d'Oscar Wilde. Le fait est que ce passage tourne justement autour de l'imposture et la fausse identité.

Tome 4 : Cauchemar à la scierie 

 Le docteur Georgina Orwell
Référence à George Orwell, et son fameux roman de science-fiction politique 1984. Ce roman traite justement d'un gouvernement cherchant par tous les moyens à contrôler les actes de sa population en l'empêchant de penser : le rapprochement avec l'hypnose est aisé.

 Charles et Phil
Il apparaît très vite que le quatrième tome est une satire de la révolution industrielle et ses excès, dont l'usine est le symbole le plus courant : cet ouvrage se passe donc dans une usine-scierie cauchemardesque. C'est en Angleterre que la révolution industrielle a commencé : est-ce un hasard si ces deux employés portent les noms de deux membres de la famille royale d'Angleterre, qui a plus qu'encouragé cette évolution économique ?

 Bloomsbury (VO)
On fait référence dans cet ouvrage au Bloomsbury Group, une association d'écrivains avant-gardistes, parmi lesquels comptait Virginia Woolf.

Tome 5 : Piège au collège 
 La couverture
Le dessin de la couverture est un hommage subtil à la plus célèbre scène d'Oliver Twist, où le héros, un orphelin condamné à passer son enfance dans l'orphelinat le plus immonde qu'on puisse imaginer, se lève de table, prend son assiette désormais vide de la fade pitance qui lui est destinée, et demande au tyrannique responsable de l'établissement s'il peut en avoir une seconde fois.

 L'institut Prufrock
Allusion à La Chanson d'amour de J. Alfred Prufrock de T. S. Eliot. Cet ouvrage commence par une citation de l'Enfer de Dante. Appeler un lycée selon ce livre peut paraître ironique puisqu'il traite de manipulations mentales via l'éducation et d'aliénation intellectuelle : le lycée du cinquième tome n'est certes pas un endroit qui donne envie de s'enrichir culturellement... On fait également allusion à T.S.Eliot dans le onzième tome, ce qui est de la même façon ironique puisqu'Eliot est connu comme « le maître des références littéraires » et passait son temps à imiter la prose d'autres écrivains pour y faire allusion dans son œuvre.

 Créations de compositeurs
La mélodie « inspirée par des chants d'oiseaux et des bruits d'arbres » est en fait la sixième symphonie de Beethoven. La musique « inspirée par le bruit d'un trafic routier » est une allusion à la Rhapsody in Blue de George Gershwin.

 Vice-principal Néron
Néron, un des empereurs romains les plus connus, souffrait de mégalomanie et aurait incendié Rome dans le seul but d'obtenir plus de gloire historique grâce à sa reconstruction. Comme son homologue snicketien, c'était également un artiste raté qui forçait tous ses sujets à acclamer ses œuvres, d'une médiocrité intolérable : certains textes de l'époque nous apprennent qu'une femme aurait simulé un accouchement pour pouvoir sortir d'un de ses récitals.

 Isadora, Duncan et Quigley (Petipa) Quagmire (Beauxdraps)
Isadora Duncan est considérée comme la plus grande danseuse du vingtième siècle et a fondé les principes de la danse moderne, basée sur la liberté du mouvement. Quigley (littéralement « par-dessus bord ») nous rappelle que les deux enfants d'Isadora Duncan sont morts noyés en tombant de leur barque. Dans la version française, il est nommé Petipa, peut-être parce qu'Isadora Duncan était danseuse, mais plus certainement en référence à Marius Petipa, un autre danseur et chorégraphe. De plus, non seulement Beauxdraps évoque la situation désastreuse des enfants, ainsi que la sonorité de Baudelaire, il est possible que cela soit une référence sinistre à la mort d'Isadora Duncan, étranglée par un de ses foulards.

 Memento Mori

« Souviens toi que tu vas mourir » est une formule latine du christianisme médiéval, souvent gravée sur les entrées des cimetières, des cénotaphes et des édifices religieux. 

 Coach Gengis
Gengis Khan est considéré comme le personnage le plus célèbre de l'histoire asiatique. Le plus étrange est que Gengis était un mongol alors que le Comte Olaf porte un turban indien : on peut mettre cette erreur sur le compte de son inculture.

 Miss Tench (VO), Mademoiselle Bass (Alose), et Monsieur Remora
Tous les personnages portent des noms de poisson. La bibliothèque de Prufrock contient également des lampes en forme de poisson, peut-être un hommage à la première nouvelle du recueil de J. D. Salinger, For Esmé, with love and squalor : Un jour rêvé pour le poisson-banane traite du suicide des jeunes et de leur incapacité à se reconnaître dans la génération précédente.

 Merd (VO)
Sunny prononce ce mot dans la version originale du tome lorsqu'elle doit affronter sa frustration. La référence au langage français ne nécessite pas d'explication.

Tome 6 : Ascenseur pour la peur 

 Jérôme et Esmé Squalor
Jerome David Salinger a écrit la nouvelle For Esmé, with love and squalor. Cette courte histoire conte la vie d'un jeune soldat américain qui, traumatisé par les horreurs de la guerre, parvient à ne pas sombrer dans la folie grâce aux lettres qu'il envoie à une adolescente fascinée par la « pourriture » et le « sordide » de la guerre. Ces confessions le forcent à mettre des mots sur sa souffrance et ainsi à mieux la surmonter. Squalor peut signifier « saleté, pourriture, moisissure, crasse » ; (ce qui est ironique car les époux Squalor vivent dans le luxe) ou « abjection, sordide, horreur » (une référence au caractère vénal et sadique d'Esmé). Salinger est l'un des auteurs que Daniel Handler admire le plus.

 667 Boulevard Noir
Dans Apocalypse, 666 est le nombre de la Bête au service du diable qui persécute les croyants : l'auteur dénonce donc le « mal » caché dans la superficialité cruelle des habitants de cette rue. Un détail amusant : si l'on utilise les règles antiques de la mythologie, le nombre associé à Néron est le 666, or Néron est célèbre pour avoir persécuté les chrétiens...

  ou  ? Mille-huit-cent-quarante-neuf fenêtres ?
Le portier de l'immeuble ne se rappelle jamais le nombre d'étages de celui-ci, hésitant entre ces deux nombres. Ceci est une référence à George Orwell, qui a sorti son roman 1984 en 1948 pour renforcer son impact dans les mentalités. L'appartement d'Esmé est supposé avoir 1849 fenêtres, ce qui est également une anagramme numérique de 1984. Mais 1849, c'est également la date du début de la Ruée vers l'Or : une référence à l'avidité d'Esmé pour l'argent ? Notons que Poe est mort en 1849.

 Eh bien ! Qu'ils mangent de la brioche !
Une des propriétaires de l'immeuble prononce cette phrase en référence à la reine Marie-Antoinette, répondant cruellement à son intendant lorsque celui-ci l'informait que le Peuple affamé réclamait du pain au roi. Cette référence met en relief le luxe dans lequel vivent les habitants du boulevard, au point d'être coupés des réalités sociales. En réalité, Marie-Antoinette n'a jamais prononcée cette sentence; il s'agit d'une invention dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau : « Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche. »

 Des bruits de « Splashs »
Les orphelins entendent ce bruit en passant devant une porte d'appartement, une référence subtile à la mort du révolutionnaire Marat, assassiné dans son bain.

 « Je pense que je vais prendre une douche, maman. »
Cette phrase est entendue par les enfants alors qu'ils passent devant un appartement. C'est exactement la phrase que prononce l'héroïne du film Psychose juste avant de se faire sauvagement assassiner dans sa douche.

 Armani
Un des mots prononcés par Sunny dans ce tome en référence à la célèbre marque de mode Armani.

 Glaucus
Un autre bon mot de Sunny, en référence au père Glaucus de la série « Hyperion » écrite par Dan Simmons : ce personnage meurt poussé dans une cage d'ascenseur. Glaucus est également un personnage de la mythologie gréco-romaine, associé à l'idée d'un plongeon dont on ne pourrait remonter.

 Les pages noires suivant la chute précipitée des enfants dans l'ascenseur
La vie et les opinions de Tristram Shandy utilise le même modèle de typographie après la mort de Yorick (ce personnage est lui-même une référence à Hamlet) car il est parfois impossible d'écrire la souffrance tant elle est énorme.

 Zisalem
Un autre mot, que Sunny prononce lorsque Esmé révèle l'étendue de sa fourberie. « Zi » est un préfixe signifiant « maître » en chinois, et Salem est mondialement connu pour ses fameux procès en sorcellerie. Lorsqu'Esmé révèle sa vraie nature, elle la traite donc de « sorcière parmi les sorcières ».

 Le Roi de L'Arizona
Bizarrement, cette allusion est fondée sur des faits réels : un illuminé s'était effectivement proclamé Baron de l'Arizona à une époque.

 Le lot 49
Allusion au livre de Thomas Pynchon, Vente à la criée du lot 49.

 Veblen Hall
La salle où se réunit tout le gotha de la ville porte le nom de Thorstein Veblen. Dans sa Théorie de la classe hédoniste, il démontre que la plus grande partie de l'économie mondiale est en fait destinée à l'amusement des riches : une référence subtile pour cette communauté avare et superficielle.

 Le musée d'invention Verne
Référence explicite à Jules Verne, un des plus grands auteurs de science-fiction : il doit cet hommage à son caractère visionnaire. Il avait en effet imaginé dans ses ouvrages les machines usuelles du vingtième siècle : avions, télévisions, fusées, fax...

 La librairie Akhmatova (librairie d'Alembert en français)
Référence à la poétesse russe Anna Akhmatova. La traduction française fait allusion à l'auteur qui collabora avec Diderot pour sortir l'Encyclopédie, ouvrage regroupant tout le savoir de l'époque du Siècle des Lumières.

 La maternité Pincus
Il est ironique de constater que cette maternité pour le nom de l'inventeur de la pilule contraceptive, Grégory Pincus.

 La librairie D'Alembert et le café Kafka
Références aux auteurs du même nom.

Tome 7 : L'Arbre aux corbeaux 

 « Il faut tout un village pour élever un enfant ! »
Aphorisme très fréquent aux USA, mais dont on prouve l'ineptie dans ce tome. Il se pourrait qu'il s'agisse en fait d'un charge sarcastique contre le best-seller d'Hillary Rodham Cliton, Il faut tout un village... Et autres leçons que peuvent nous apprendre les enfants, qui a été sacralisé comme « une contribution inestimable à la sociologie » alors qu'il n'est qu'un assemblage de lieux communs et de délires unanimistes sur la « pureté » des enfants. Ironiquement, le village de cet ouvrage exploite les enfants tels des esclaves.

 La Banque Ophelia
Référence au personnage d'Hamlet de William Shakespeare. L'allusion paraît un peu anodine, mais il s'agit d'un jeu de mots. En effet, en anglais « Bank » veut à la fois dire « Banque » et « rives » comme le rivage d'une rivière. Or, Ophelia se noie dans une rivière à la fin de la pièce. Il n'est donc pas anodin que cette banque soit située dans la ville de Morfonds en référence à cette femme mélancolique et désespérée.

  Fagin
Cet homme ayant « failli » être le nouveau tuteur des Baudelaire porte le même nom que le chef des délinquants dans Oliver Twist de Dickens. Une manière pour l'auteur de rappeler que, même si les enfants avaient atterri chez lui, leur vie aurait été aussi malheureuse.

 Une ville envahie de corbeaux.
Le cadre de ce tome semble être un gigantesque hommage au film d'Alfred Hitchcock Les Oiseaux, où une petite ville côtière est progressivement envahie par des milliers d'oiseaux patibulaires. Considéré comme l'un des films les plus angoissants de l'histoire, certaines de ses scènes sont imitées dans le tome : la précaution avec laquelle les enfants tentent de ne pas piétiner les corbeaux fait par exemple référence à la dernière scène du film. Dans le film, la population est terrorisée par les volatiles, mais elle les révère dans ce tome, ce qui crée un curieux retournement de situation.

 L'arbre JamaisPlus
Référence à un des plus beaux poèmes de Poe, Le Corbeau. Le narrateur, désespéré, pose sans cesse des questions sur sa vie à un corbeau juché sur un arbre, qui lui répond toujours « Jamais plus » ce qui ne fait qu'augmenter son angoisse. En anglais, l'arbre - et la citation du corbeau de Poe - est « Nevermore ».

 La fontaine Korax
Le nom latin du grand corbeau (plus grand représentant de la famille des corvidés) est Corvus Corax. C'est également le mot grec pour désigner le corbeau.

 Le Détective Dupin
Ce pseudonyme possède une double référence :

Créé par Egard Allan Poe, le personnage du détective-chevalier Dupin apparaît pour la première fois dans Le Double Assassinat de la rue Morgue, le premier roman policier de l'histoire. Il est donc amusant de voir qu'Olaf réalise un pastiche impertinent des enquêtes policières, qu'il tourne en ridicule.

De plus, le « prénom » du « détective » est Arsène (du moins en VF) ; il s'appelle donc Arsène Dupin. Nous avons alors une référence au « gentleman cambrioleur » Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc au début du .

 Jacques Snicket
On ne sait pas précisément à quoi le personnage fait allusion. Il est à noter, que, lors d'une scène de ce tome, les trois héros s'approchent du cadavre de Jacques, se demandant s'il est en train de dormir : une allusion tordue à la comptine « Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous » (par ailleurs très connue outre-atlantique) ? La préface des « Fleurs du Mal » de Baudelaire se termine sur ce vers : « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ! » On fait aussi référence à cette phrase dans La Lande Ravagée de T.S.Eliot. Il se pourrait plus probablement qu'il s'agisse d'une allusion au poète français Jacques Dupin (ce qui le rattacherait à l'alias d'Olaf) ou à l'ancêtre de Charles Baudelaire, le colonel Jacques Aspic (l'aspic est un serpent venimeux, or Jacques a probablement été empoisonné par un venin de serpent qu'Olaf avait chipé chez Monty).

 Blake
Mot prononcé par Sunny lorsqu'elle désire complimenter les talents poétiques d'Isadora. William Blake était en effet un très grand poète.

 Scylla
Un mot qu'utilise Sunny pour signifier qu'elle a le choix entre mourir brûlée ou s'enfuir par les airs, en référence à l'expression « entre Charybde et Scylla ». Pour survivre à sa traversée, Ulysse avait le choix entre affronter l'horrible Scylla dévoreur d'hommes et passer par les tourbillons mortels de Charybde.

 Lucretia
Un personnage symbolisant la vertu et la volonté de rester jusqu'au bout fidèle à ses idéaux. Violée par le fils du roi de Rome Tarquin le Superbe, Lucretia fit promettre à son mari Brutus de la venger. Mais elle ne désirait pas vivre dans la honte d'une femme violée et se suicida donc dès qu'elle eut fait prêter serment à son époux. Fou de rage, l'affront de Tarquin provoqua la colère du peuple, qui le chassa définitivement de Rome : ce fut la fin de la Royauté et le début de la démocratie à Rome. Lucretia est donc indirectement responsable de la République : son sacrifice fut interprété comme la preuve que dignité, idéal et honneur sont les attitudes par lesquelles une société vertueuse se met en place et perdure.

 Miss Luciana
Référence au personnage de Luciana dans Orlando Innamorato et Orlando Furioso, une noble femme charmée par un monstre (comme Esmé est charmée par le monstre qu'est Olaf).

 Curioser and Curioser !
Phrase prononcée dans la version originale des livres, lorsque Hector découvre le poème d'Isadora. Il s'agit d'une célèbre phrase « d'Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Caroll. En VF, la même phrase est traduite par « de plus bizarroïde en plus bizarroïde ».

Tome 8 : Panique à la clinique 

 L'Hôpital Heimlich
Un nom rassurant : Henry J. Heimlich est l'inventeur de la méthode de Heimlich, un mouvement de secourisme empêchant l'étouffement.

 Sirin
Pseudonyme de l'écrivain-lépidoptériste Vladimir Nabokov à ses débuts. On notera la métaphore des « papillons dans l'estomac » qui court tout le long du livre ; là encore, la même référence.

 William Congreve : « Le charme de la musique adoucit toute bête » (VO)
Phrase prononcée au début du livre : Lemony cite Congreve comme un de ses associés. Il a réellement existé, et cette phrase est une citation de son livre La Mariée en pleurs.

 Illustration du Chapitre 3
Une référence picturale à une célèbre photo de Woody Guthrie, le « troubadour du vingt-et-unième siècle ». Sur cette photo, sa guitare porte la mention « cette machine tue des fascistes ». Ce chanteur engagé fut beaucoup apprécié pour sa défense des idéaux démocratiques et sociaux.

 Des Frères ?
La « fraternité » des Volontaires ressemble en pratique beaucoup à la « fraternité » exposée dans L'Homme invisible de H. G. Wells.

 Du papier toilette collé au plafond ? (VO)
Une référence à un autre roman de l'auteur de la série, Base Huit. Une des scènes mémorables est la convocation de l'héroïne chez le proviseur de son lycée, où elle se rappelle y avoir déjà été convoquée pour avoir collé du papier-toilette au plafond des cabinets féminins de son établissement.

 L'interphone de l'Hôpital
Son fonctionnement ressemble étrangement à celui des télécrans dans le roman de George Orwell 1984, des appareils destinés à épier les moindres faits et gestes des personnes dans le cadre d'une dictature. Dans ce tome, l'interphone est en effet un outil très précieux lorsqu'il s'agit de pourchasser les orphelins en fuite. Une référence également à la série M* A* S* H, où chaque annonce commence et se termine de la même façon que dans le livre (« Attention, Attention ! » et « That is all »).

 Babs
Ce personnage n'est jamais vu, seulement entendu via un interphone. Une référence à la chanteuse Barbra Streisand (surnommée Babs), qui avait une sainte horreur des concerts publics, ce qui fait que ses fans ne connaissaient pas son visage, uniquement sa voix entendue lorsqu'on passait ses chansons à la radio.

 Bernard Rieux, Département des Pestiférés
Le Docteur Bernard Rieux est le héros d'un des plus célèbres romans d'Albert Camus, La Peste.

 Cynthia Vane, Département des Maux dentaires (VO)
Personnages des « Sœurs Vane » de Nabokov (voir plus haut).

 Jonah Mapple, département du mal de mer
Référence au personnage de la Bible, Jonas, avalé par une baleine avec son bateau. Dans Moby Dick de Herman Melville, (où apparaît une certaine baleine), le révérend Mapple fait un serment sur Jonas avant qu'Ismael et Queequeg ne partent du bateau.

 Charley Anderson, département des blessures accidentelles (VO)
Référence au roman de John Dos Passos USA Trilogy.

 Clarissa Dalloway
Référence à l'héroïne du roman de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. Comme dans ce tome, ce personnage souffre de dépression.

 Emma Bovary, département des empoisonnements
Référence explicite au personnage éponyme du roman de Gustave Flaubert Madame Bovary, qui se suicide en s'empoisonnant.

 Haruki Murakami
Référence à l'écrivain japonais Haruki Murakami.

 Orlando !
Mot prononcé par Sunny lorsqu'elle aperçoit la créature ni-homme ni-femme. Une référence à Orlando, personnage androgyne de Virginia Woolf, bisexuelle notoire. Référence également à Orlando Inamorato et Orlando Furioso (voir plus haut). On pourrait aussi y voir une référence au personnage du même nom dans la comédie de Shakespeare Comme il vous plaira (très certainement inspirée d'Orlando Furioso), qui exploite les mêmes thèmes de l'ambiguïté sexuelle et de l'androgyne.

Tome 9 : La Fête féroce 

 « Dans le ventre de la bête » (VO)
Allusion au roman Dans le ventre de la bête de Jack Henry Abbott.

 Le Parc-Carnaval Caligari Folies
Référence au Cabinet du Docteur Caligari où une sorte de savant fou expose ses expériences macabres à la foule.

 Madame Lulu
Ce n'est pas un hasard si Lulu parle avec un accent allemand. L'Allemand Frank Wedekind a écrit la pièce de théâtre La Boîte de Pandore, où une certaine Lulu interprète l'archétype de Pandore, l'éternelle tentatrice. Les tentations de  Lulu sont en effet le principal moteur de l'intrigue de ce tome.

 « Je vais donner aux gens ce qu'ils désirent. Sensation. Choc. Horreur... Et les lâcher dans les rues pour qu'ils apprennent à leurs amis comme il est bon de mourir de peur ! » (VO)
Gérante du parc, Lulu reprend mot pour mot une réplique de La Maison de Cire de Crana Wilbur (1953), un très grand film d'horreur.

 John Merrick
On fait allusion à John Merrick, dit « l'homme-éléphant », le plus célèbre monstre de fête foraine de l'Histoire.

 Olivia
Héroïne du Curé de Wakerfield d'Oliver Goldsmith, qui, comme dans ce tome, tombe amoureuse d'un homme qui ne lui prodiguera que malheurs et catastrophes. On fait allusion à cette héroïne dans La lande ravagée de T.S.Eliot.

 Hugo le bossu (Féval dans la traduction)
Ce Bossu est un hommage au roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Dans la traduction, il fait référence au roman Le Bossu de Paul Féval.

 Colette (VO)
Cette contorsionniste nous rappelle que l'écrivain Colette a énormément travaillé pour la postérité des arts du cirque. Colette est l'auteur de Gigi, qui est également le second prénom d'Esmé dans la série. En VF, Colette s'appelle « Bretzella », nom rappelant la pâtisserie allemande nommée « Bretzel », qui est faite d'une pâte entortillée en forme de nœud.

 Kevin (VO)
Cet ambidextre est persuadé que sa capacité fait de lui un monstre condamné à être rejeté par les autres, ce qui est absurde. Un moyen de soutenir le célèbre Kevin Cooper, condamné à mort pour un crime qu'il n'a manifestement pas commis. Malgré la pression des groupes de soutien, le gouvernement ne semble pas pressé de refaire l'enquête, ce qui le menace d'une mort arbitraire. Kevin Cooper est lui aussi ambidextre. En VF, Kevin s'appelle « Otto », qui est un nom palindrome (lisible dans les deux sens). C'est donc le nom rêvé pour un ambidextre dont le numéro consiste à écrire des deux mains en même temps.

 Plath Pass, Richter Range, Silent Spring (VO)
Trois lieux-dits indiqués sur la carte des Monts Mainmorte. Hommages à la poétesse Sylvia Plath et à Conrad Richter, qui détermina l'échelle de Richter destinée à mesurer la puissance des séismes : les montagnes sont en effet les lieux de nombreux séismes. Silent Spring est un roman de Rachel Carson et l'un des premiers manifestes de l'écologie : il est intéressant de voir que le dixième tome a en effet quelques références symboliques à la dégradation de l'environnement.

 Flynn (VO)
Mot qu'utilise Sunny pour rappeler son combat à l'épée dans le quatrième tome. Référence à l'acteur de films de cape et d'épées Errol Flynn.

 Beverly et Eliott
Nom donné au monstre à deux têtes en référence à Beverly et Eliott, les jumeaux gynécologues du film de David Cronenberg Dead Ringers.

 Chabo le bébé mi-loup
Référence à Michael Chabon, auteur de livres sur les loups-garous.

 Edasurc (VO)
Mot qu'utilise Sunny pour parler des lions. Edasurc est le palindrome de « Crusade » (croisade). La troisième croisade fut menée par Richard Cœur de Lion.

Tome 10 : La Pente glissante 

 Les Monts Mainmorte
Le terme de Mainmorte se rapporte à l’obligation dont étaient frappés les serfs au Moyen Âge de donner leurs biens à leurs seigneurs. En littérature, ce terme peut également désigner l’oppression du passé sur les possibilités présentes.

 La Route moins empruntée (VO)
Référence au célèbre poème de Robert Frost du même titre. Le poète imprudent dont parle l’auteur dans le premier chapitre est probablement Frost lui-même. Frost signifie « givre » et que ce tome se déroule dans des montagnes glacées.

 Le nœud Sumac
Référence à la chanteuse Yma Sumac.

 Le « Springpole » (« Mat du Printemps »)
Chaque année, les scouts des neiges célèbrent le Printemps des Fous en faisant une ronde autour du Springpole. Cette fête ressemble étrangement à la fête païenne du Maypole (« Mat de Mai ») qui célèbre aussi le printemps et se déroule de la même manière. Le Maypole de Merrymount de Hawthorne raconte une de ces cérémonies, au cours de laquelle les participants se font capturer par des Puritains en manque de recrues : les Scouts des neiges subissent le même sort à la fin du livre.

 Brummel ! (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour signifier à Olaf que son hygiène et son habillement sont déplorables, en référence à un des premiers Ayatollahs de la mode masculine, Beau Brummel. Brummel est également l’anagramme de « mumbler, » c'est-à-dire « ronchonner » en français : Sunny ronchonne en effet beaucoup à cet endroit du livre. On fait allusion à Brummel dans les ouvrages de T.S.Eliot.

 Des ours entraînés comme soldats
Référence assez évidente à La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours, de Dino Buzzati. Il s’agit également du livre préféré de Lemony Snicket. Daniel Handler a également signé la préface d’une réédition de cet ouvrage.

 Busheney (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour signifier à Olaf qu’il n’est qu’un monstre sans considération pour autrui. Le Mot est l’amalgame du président des États-Unis G.W.Bush et de son vice-président Cheney : leur politique a subi de très nombreuses critiques dans le Monde.

 Les Corridors du Pouvoir
On ne cite pas l’auteur, mais il s’agit manifestement d’un hommage aux Corridors du Pouvoir, de C. P. Snow. « Snow » signifie « neige » et le livre se passe dans des montagnes enneigées.

 C. M. Kornbluth (VO)
Ce personnage secondaire tient sûrement son patronyme de l’écrivain du même nom.

 Et quand tu regardes en l’Abysse, l’Abysse aussi regarde en toi.
Klaus cite de mémoire la plus célèbre phrase de Friedrich Nietzsche.

 Tornado
Sunny utilise ce mot pour dire à ses aînés qu'elle a dû nettoyer la voiture d'Olaf en soufflant sur les saletés, en référence à une célèbre marque d'aspirateurs.

 Cindirella
Mot utilisé par Sunny pour dire qu'elle est la bonne à tout faire d'Olaf et de ses comparses. « Cindirella » est le nom anglais de Cendrillon, la bonne à tout faire de sa belle-famille.

 Rosebud (VO)
Mot que prononce Sunny lorsqu’elle s’approche de la luge. Référence à Citizen Kane d’Orson Welles, où un milliardaire expire en prononçant le mot « Rosebud ». Une luge a un rôle déterminant dans l’intrigue du film.

 Godot (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour signifier qu’elle ne sait ni où elle doit se rendre ni comment. Référence à la pièce de Beckett En Attendant Godot, où des personnages attendent sans cesse un certain Godot qui n’arrive jamais.

 Mata Hari (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour annoncer qu’elle servira d’espionne à Violette. Mata Hari est probablement l’espionne la plus célèbre de l’histoire.

 Le Souverain Bien (VO)
Les VDC « nobles » pensent que le Souverain Bien consiste en l’éducation et l’altruisme, les VDC « scélérats » pensent que le Souverain Bien consiste en l’argent et la satisfaction que sa possession procure. Ce schisme idéologique présente quelques similarités avec le schisme philosophique qui déchira les intellectuels de la Grèce Antique : les Stoïciens estimaient que le Souverain Bien était la Vertu, les Hédonistes, le Plaisir.

 Prométhée:
Mot utilisé par Prunille pour dire à Olaf qu'elle ne peut faire du feu dans un endroit aussi froid que le mont Mainmorte. Prométhée est connu dans la mythologie grecques pour avoir apporté le feu aux hommes dans une tige de fenouil.

Tome 11 : La Grotte Gorgone 

 Le Capitaine Widdershins (VO)
Son nom signifie littéralement « dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ». Ce sens est généralement associé au malheur, au satanisme et à la sorcellerie.

 Le sous-marin Queequeg
Queequeg est un personnage du roman Moby Dick, écrit par Herman Melville (l’homme représenté sur les uniformes du sous-marin).

 « Sous » (VO)
Le mot qu’utilise Sunny (Prunille en VF) pour indiquer que ses compétences culinaires sont encore très limitées. Son expression semble être la contraction de « sous-chef, » grade désignant l’adjoint d’un grand chef de cuisine.

 Sontag Shore, l’archipel du Goulag, la Médiocre Barrière de Corail (VO)
Les lieux-dits indiqués sur les cartes marines qu’examine Klaus sont riches d’intérêt. Le premier semble être une référence à l’auteur et critique Susan Sontag. Le second est une référence à L’Archipel du Goulag d’Aleksandre Soljenitsyne, un roman relatant l’horreur des camps de travail sous le régime de Staline. Le dernier semble être un pastiche de la « Grande » barrière de corail d’Australie.

 “Yomhuledet” (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour annoncer qu’elle prépare un dessert spécial pour le soir suivant. Il s’agit en fait du gâteau d’anniversaire de Violette, et ce mot signifie “Anniversaire” en hébreu.

 Des ombres sur le mur d’une caverne.
Le capitaine, avant le départ des enfants, cite un philosophe et une histoire d’hommes scrutant des ombres dans l’obscurité d’une caverne. La référence au “mythe de la caverne” de Platon est évidente.

 Comyns, Cleary, Archy et Mehitabel (VO)
Personnages célèbres qui auraient donné leurs noms à d’autres sous-marins de la société VDC. Respectivement : le peintre et auteur Barbara Comyns, Beverly Cleary (auteur de Ramona Quimby, huit ans, roman cité dans l’Autobiographie Non Autorisée de Lemony Snicket), et le comic-strip Archy and Mehitabel réalisé par Don Marquis.

 « Hewenkewwa » (VO)
Mot qu’utilise Sunny pour affirmer qu’elle ne voit strictement rien dans cette pénombre. Il s’agit d’une version mal orthographiée d'"Helen Keller", une des aveugles les plus célèbres de l’Histoire.

 Une tablette avec un texte écrit en trois langues
Un des objets que les orphelins trouvent dans la grotte. On pense naturellement à la célèbre Pierre de Rosette, qui comportait le même texte écrit en grec, en hiéroglyphique et en copte, ce qui permit de déchiffrer le langage des hiéroglyphes.

 « Ha Ha Hepplewhite ! VDC va être réduite en cendres pour l’éternité ! » (VO)
Heppelwhite est un célèbre fabricant de meubles en bois.

 La Grotte Gorgone et la fausse golmotte médusoïde
Dans la mythologie grecque, Méduse est la plus célèbre des trois gorgones.

Tome 12 : Le Pénultième Péril 

 « Le bien, temporairement défait, est plus fort que le mal triomphant. » (VO)
Kit cite de mémoire Martin Luther King.

 « Je voudrais du sucre dans mon thé ; pas pour l’adoucir, bien sûr. Le thé devrait être amer tel l’Absinthe et acéré tel un sabre à double tranchant. » (VO)
Précepte inspiré d’un passage du Livre des Proverbes de la Bible : « Car des lèvres de cette étrange femme coule un liquide doux comme du miel, et car sa bouche est plus douce que l’huile. Mais sa fin sera aussi amère que l’absinthe, acérée telle une épée à double tranchant. Ses pies la conduisent vers la mort : ses pas la mènent jusqu’à l’Enfer. » Le précepte semble difficile à élucider : il se pourrait que le thé représente la part de Mal en chacun de nous, que les VDC préfèrent assumer plutôt que de « cacher » sous une couche de sucre hypocrite qui ne change les choses qu’en apparence.

 Franck, Ernest et Dewey Dénouement, gérants de l’hôtel Dénouement.
C’est dans l’hôtel que se déroule le dénouement de l’intrigue de la série. Dewey, le bibliothécaire, est nommé d’après Melvil Dewey, l’inventeur de la classification décimale qui régit le rangement des livres dans les bibliothèques. Franck et Ernest passent leur temps à cacher ce qu’ils pensent et qui ils sont : leurs noms relèvent donc d’un humour ironique puisque Franck et Ernest se prononcent de la même manière que « frank » et « earnest », deux adjectifs qui signifient en anglais « sincère ». Il existe également un comic-strip nommé Franck and Ernest. Il se pourrait également qu’Ernest soit une référence au roman d’Oscar Wilde The importance of being Earnest (L’importance d’être Constant).

 « De n’être abattu par aucune difficulté ; de garder un cœur alors que tous l’ont perdu ; d’avancer à travers les intrigues sans ambitions ; de continuer nos rêves même lorsque la fin est enfin atteinte --- ne serait-ce pas d’une réelle grandeur ? » (VO)
Citation de William Makepeace Thackeray.

 Le bikini en feuilles de laitue d’Esmé
Beaucoup estiment que l’auteur s’est inspiré d’une récente campagne contre l’obésité où Pamela Anderson apparaissait habillée d’un bikini fait de feuilles de salade afin de promouvoir la consommation de légumes.

 « La perpétuelle lutte pour l’espace ou la nourriture. »
Allusion aux théories économiques de Robert Thomas Malthus, qui prévoyaient que les hommes augmentaient trop vite en nombre et finiraient par ne pas disposer d’assez d’espace et de nourriture pour la survie de tous.

 Un hôtel organisé tel une bibliothèque ?
Le Librairy Hôtel, situé à New York, est organisé de la même manière que l’hôtel décrit dans le livre : il est possible que l’auteur y ait séjourné.

 L'hôtel qui se reflète dans la mare.
Il s'agit d'une référence manifeste à La chute de la Maison Usher, d'Edgar Allan Poe, nouvelle qui commence par la description d'une grande demeure qui se reflète dans une mare.

 L’horloge aux sons angoissants.
Dans ce tome, l’horloge de l’hôtel sonne régulièrement, à chaque fois pour annoncer un désastre ou pour révéler aux personnages l’étendue de leurs problèmes. Clarissa Dalloway, l’héroïne du roman éponyme de Virginia Woolf, erre dans Londres toute une journée, tourmentée par des pensées suicidaires : Big Ben, qui marque les différentes heures du jour, affirme à chaque occurrence sa déchéance progressive.
Il s'agit également d'une référence à une nouvelle d'Edgar A. Poe, Le masque de la mort rouge. Cette nouvelle décrit une grande fête donnée par certains nobles pour oublier les ravages de la peste dans leur pays. Et dans l'une des pièces se trouve une horloge, dont le son est tellement puissant que chaque fois qu'elle sonne l'heure, tous les convives ne peuvent plus rien faire d'autre que s'arrêter et écouter (une sorte de Memento Mori), jusqu'à ce qu'apparaisse le personnage de la Mort, lorsque l'horloge en arrive à sonner douze coups.

 Les grenouilles de l’Hôtel
Référence possible aux Grenouilles d’Aristophane, pièce où des grenouilles commentent l’intrigue par leurs coassements : l’auteur insiste en effet beaucoup sur leurs bruits.

 Cry me a River
Chanson populaire aux USA, écrite par Arthur Hamilton en 1953 et considérée comme un classique du jazz. Les paroles pourraient comporter quelques ressemblances troublantes avec l’histoire commune de Lemony et Béatrice.

 Bertrand Baudelaire, père des orphelins Baudelaire.
Référence au poète Aloysius Bertrand : Charles Baudelaire le considérait comme son « père spirituel. »

 « Et pourtant ces gamins lapident ces grenouilles par amusement… » (VO)
Citation de Bion, un poète grec.

 « Scalia » (VO)
Une des éructations scandalisées de Sunny devant la stupidité de certains clients de l’hôtel. Une charge directe à l’encontre d’Antonin Scalia, un membre de la Cour Suprême des USA réputé pour sa propension à interpréter trop « littéralement » la Constitution.

 « Arigato »
Sunny emploie cette expression pour dire « merci ». Or, « arigato » est justement le mot japonais utilisé pour remercier quelqu'un.

 Le livre brûlé
Hommage discret à Fahrenheit 451, le roman de Ray Bradbury, où, dans un futur cauchemardesque régi par une société totalitaire, les pompiers ont pour mission de brûler les livres afin d’empêcher toute pensée subversive.

Tome 13 : La Fin 

 Les naufragés
Chacun des naufragés de l'Île est nommé d'après un élément rappelant un naufrage, ou la navigation d'une manière plus générale.
 Alonso : personnage de La Tempête de Shakespeare.
 Ariel : personnage de La Tempête de Shakespeare.
 Jonah Bellamy : Jonas est un personnage biblique ; allusion aux Aventures de Sadie, notre petite Vendredi, film de 1953 sur une petite fille naufragée. « Black Sam » Bellamy était un pirate du dix-huitième siècle ayant subi un naufrage.
 Rabbi Bligh : Bligh était le capitaine du Bounty.
 Brewster : Maud Brewster est un personnage du Vieux Loup de mer de Jack London.
 Byam : Roger Byam, personnage du roman Mutinerie sur le Bounty.
  Miranda Caliban : Mirande et Caliban sont deux personnages de La Tempête de Shakespeare.
 Calypso : nymphe des mers dans la mythologie grecque, emprisonnant Ulysse sur son île reculée du monde.
 Erewhon : anagramme de « Nowhere » (nulle part, en anglais), allusion à l'utopie de Samuel Butler dans le livre du même nom.
 Professor Fletcher : Fletcher Christian est un des révoltés du Bounty.
 Finn : allusion au personnage de Mark Twain, Huckleberry Finn.
 Vendredi : personnage de Robin Crusoe de Daniel Defoe.
 Dr. Kurtz : personnage du roman Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad.
 Larsen : allusion à Wolf Larsen, personnage du Vieux Loup de Mer de Jack London.
 Ishmael, alias Ish : personnage de Moby Dick, d'Herman Melville. Sa phrase récurrente (« appelez-moi Ish ») est une parodie de la première phrase du roman « appelez-moi Ishmael »).
 Ms. Marlow : personnage du roman Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad.
 Madame Nordoff : Charles Nordhoff est le coauteur des Révoltés du Bounty.
 Omeros : allusion à Homère, auteur présumé de l'Odyssée, poème traitant en long et en large de voyages en mer dégénérant en naufrages. Omeros est une version moderne du même poème écrite par Derek Walcott mais située dans les Caraïbes.
  Pitcairn : les îles Pitcairn sont le lieu où se termine la mutinerie du Bounty.
 Robinson : personnage éponyme du roman de Daniel Defoe.
 Sherman : le général William Tecumseh Sherman était célèbre pour avoir survécu à deux naufrages.
 Weyden allusion à Humphrey Van Weyden, personnage du Vieux Loup de Mer de Jack London.
 Willa : allusion à Willa Cather, qui a fait référence à un naufrage dans un de ses discours.

 La société utopique
Le thème d'un personnage qui arrive sur une île pour y trouver une société utopique est un thème classique, avec par exemple L'Utopie de Thomas More, ou Les voyages de Gulliver (Jonathan Swift).

 Le wasabi
C'est l'équivalent japonais du raifort (voire au-dessus, « Le laboratoire aux serpents », l'usine de raifort), qui est ici un antidote à la fausse golmotte médusoïde.

 La vipère et le pommier
Il s'agit manifestement d'une référence à la Genèse. Prunille déclare également « Eden. Gen, troi cink ». Or, si l'on se réfère à La Bible, dans la Genèse, chapitre Trois, verset cinq, nous obtenons une déclaration du serpent qui tenta Eve : « mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». On pourrait donc penser qu'il s'agit d'une référence symbolique de l'auteur, indiquant que les orphelins vont peut-être enfin faire la différence entre le bien et le mal, quête qui prend toute son ampleur dans le Pénultième Péril.

Juste avant le chapitre 14, qui est traité comme un livre à part entière, on trouve un quatrain de Baudelaire ("ô, Mort, vieux capitaine...") qui constitue la dernière référence littéraire de la série. Il fait écho à la situation des personnages tout en les rattachant au poète qui porte le même nom qu'eux.

L'autobiographie non autorisée de Lemony Snicket

Les Lettres à Béatrice

The Bad Beginning : Rare Edition 

Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire